Diebsklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Diebsklinge (Aich), rechtes Bachtal zur Aich unterhalb von Waldenbuch, Landkreis Böblingen
 Diebsklinge (Beibach), linkes Bachtal zum Beibach (zur Rems) bei Kernen im Remstal, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Diebsklinge, Bachklinge des Diebsklingenbachs, linker Zufluss des Speltbachs bei Büttelbronn, Stadt Künzelsau, Hohenlohekreis
 Diebsklinge (Sulzbach), rechte Bachklinge zum Sulzbach (zur Brettach, zum Kocher) vor Cleversulzbach, Stadt Neuenstadt am Kocher, Landkreis Heilbronn

Siehe auch:
 Diebsgraben